All About Us – serie televisiva statunitense trasmessa nel 2001
All About Us – film del 2007 diretto da Christine Swanson
All About Us – singolo delle t.A.T.u. del 2005